Анфу — вьетнамские топонимы:
 Анфу () — уезд в провинции Анзянг.
 Анфу () — городская община-коммуна в уезде Анфу, провинция Анзянг.
 Анфу () — квартал в городе Анкхе, провинция Зялай.
 Анфу () — община в уезде Вукуанг, провинция Хатинь.
 Анфу () — община в уезде Лукйен, провинция Йенбай.